Чемпионат Европы по фигурному катанию 2012 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2011/2012 годов. Соревнование проходило в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Чемпионат прошёл с 23 по 29 января 2012 года в Шеффилде (Великобритания) на арене «Motorpoint Arena Sheffield».

Квалификация 
По результатам выступлений своих фигуристов на чемпионате Европы 2011, право выставить более одного участника(пары) завоевали следующие страны:
{| class="wikitable"
|-
! Мест
! Мужчины
! Женщины
! Пары
! Танцы
|-
! 3
| valign="top" |      
| valign="top" |   
| valign="top" |   
| valign="top" |   
|-
! 2
| valign="top" |        
| valign="top" |               
| valign="top" |               
| valign="top" |                    
|-
|}
Для того, чтобы получить доступ к соревнованиям, любому фигуристу (паре) необходимо набрать на одном из международных стартов нынешнего (2011—2012) или предыдущего (2010—2011) сезона «минимальную техническую сумму» в короткой и произвольной программах. Для сезона 2011—2012 были одобрены следующие цифры: 
{| class="wikitable"
|-
! Дисциплина
! Короткая  программа / танец
! Произвольная  программа / танец
|-
| Мужчины || align="center" | 20 || align="center" | 35
|-
| Женщины || align="center" | 15 || align="center" | 25
|-
| Пары || align="center" | 17 || align="center" | 30
|-
| Танцы || align="center" | 17 || align="center" | 28
|}
 Все цифры относятся только к технической составляющей итоговой оценки за программу — TES.

Участники 
 Всем фигуристам принимающим участие в чемпионате должно, на 1 июля 2011 года, исполниться 15 лет.
 Специальным решением ИСУ, по просьбе Федерации фигурного катания на коньках России, к соревнованиям был допущен российский фигурист Евгений Плющенко, пропустивший предыдущий сезон (2010—2011), и из-за травм не успевший набрать в сезоне 2011—2012, необходимый по правилам, технический минимум в оценке.

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары 

 WD = снялись с соревнований

Танцы

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
  
 

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Шеффилде
2012 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Европа
Январь 2012 года
Спорт в Великобритании в 2012 году
Фигурное катание